Hat Creek kan syfta på följande:
 Hat Creek, British Columbia, vattendrag i Kanada
 Hat Creek, Kalifornien, ort i USA